Фара може бити:

 Фара (Костел), насељено мјесто и сједиште општине Костел, Република Словенија
 Фара (Блоке), насељено мјесто у општини Блоке, Република Словенија
 Фара (Постојна), насељено мјесто у општини Постојна, Република Словенија
 Фара (Белуно)
 Фара (Тревизо)
 Фара (Кјети)
 Фара (Пескара)